Lota peut faire référence à plusieurs choses :

 Lota, une ville chilienne dans la région du Biobío, au Chili
 Lota, le genre zoologique d'un poisson appelé « Lotte » en français (Lota lota)
 Lota, une rue du  de Paris, en France

Voir aussi 
 Lota et Pietrabugno
 Santa-Maria-di-Lota
 San-Martino-di-Lota
 Canton de San-Martino-di-Lota
 Club de Deportes Lota Schwager
 Lota mola